Ch’ing Tao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tianheng Dao, ö, Shandong, 
 Qing Dao (ö i Kina, lat 36,49, long 120,99), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar